Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XXVI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XXVI. Legislaturperiode (von 2003 bis 2009) auf. Die konstituierende Sitzung des Landtags fand am 23. Oktober 2003 statt. Nach dieser Sitzung traten vier in die Landesregierung gewählte Abgeordnete von ihren Landtagsmandaten zurück, sie wurden in der folgenden Sitzung ersetzt. Die Gesetzgebungsperiode endete am 23. Oktober 2009 mit der Angelobung des Landtags in der XXVII. Gesetzgebungsperiode.

Nach der Landtagswahl in Oberösterreich 2003 entfielen von den 56 Mandaten 25 auf die ÖVP, 22 auf die SPÖ, 5 auf die Grünen und 4 auf die FPÖ.

Einzelnachweise

Literatur 
 Sitzungsprotokolle des Oberösterreichischen Landtags

Weblinks 
 

Liste 26